Moraes se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gilberto Jose De Moraes
 Mónica Moraes
 Pedro Luís Rodrigues de Moraes